Вячесла́в Само́йлов:
 Самойлов, Вячеслав Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Самойлов, Вячеслав Васильевич (1894—1962) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Самойлов, Вячеслав Павлович (род. 1948) — российский военный и научный деятель, академик РАЕН, полковник.